Julia Henriëtte Adolfs (24 september 1899 – 16 november 1975) was de eerste vrouwelijke advocaat van Indonesië.

Indonesisch persoon